Бабангида:

Политика 
 Бабангида, Ибрагим (род. 1941) — президент Нигерии (1985—1993).

Спорт
 Бабангида, Аруна (род. 1982) — нигерийский футболист.
 Бабангида, Тиджани (род. 1973) — нигерийский футболист.

Музыка
 Babangida (род. 1981) — российский рэпер.